Sport of Kings – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum
 Sport of Kings – videogioco del 1989 per Amiga, Commodore 64, DOS
 The Sport of Kings – album dei Triumph del 1986